

Distrito da Guarda
Guarda - cidade, sede de concelho e distrito
Castelo da Guarda

Guarda-Mor - um município de Minas Gerais

A Guarda - cidade da Galiza

Guarda Veneta, comuna na província de Rovigo

Guarda - comuna do cantão dos Grisões

Profissões
Policial
Vigilante
Guarda-costas

Instituições 
 Diocese da Guarda - uma diocese portuguesa (outrora chamada Diocese da Egitânia)
 São Miguel da Guarda
 Santiago da Guarda
 Plataforma Logística da Guarda
 Guarda Nacional Republicana (GNR) - Força de segurança militarizada portuguesa.
 Guarda municipal
 Guarda pretoriana
 Guarda Suíça
 Guarda Civil
 Guarda Nacional
 Cortes da Guarda
 Jovem Guarda
 Guarda (Xiangqi), uma peça de xadrez chinês

Outros
 Guarda (empunhadura), proteção para a mão em empunhaduras de espadas, facas e outras armas brancas

Ver também
 
 
 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos